Lee Curtis ist der Name folgender Personen:

* Lee Curtis (Musiker) (eigentlich Peter Flannery), britischer Sänger 
 Lee J. Curtis, britische Autorin 
 Lee K. Curtis (* 1957), australische Autorin 

Lee Curtis steht für:
 Lee Curtis and the All-Stars, britische Band

Siehe auch:
 Curtis Lee (1939–2015), US-amerikanischer Sänger